Сен-Годенс:

 Сен-Годенс — город и коммуна региона Юг — Пиренеи, департамента Верхняя Гаронна на юго-западе Франции.
 Сен-Годенс — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна.
 Сен-Годенс — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Юг-Пиренеи.